Jokerit (česky „žolíci“) je profesionální finský hokejový tým. Byl založen v roce 1967. Od roku 2014 hrál Kontinentální hokejovou ligu. 25. února 2022 klub oznámil, že v odpovědi na ruskou invazi na Ukrajinu nenastoupí do play-off ročníku 2021/22. Očekává se, že v příští sezóně bude hrát ve finské Liize.

Úspěchy 
 Vítězství v Evropském hokejovém poháru: 1994/95, 1995/96
 Vítězství v Kontinentálním poháru: 2002/03

Přehled účasti v KHL

Češi a Slováci v týmu

Reference

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Finské kluby ledního hokeje
Kluby ledního hokeje založené v roce 1967
Sportovní kluby v Helsinkách
Lední hokej v Helsinkách